|-
| 31701 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31702 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31703 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31704 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31705 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31706 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31707 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31708 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31709 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31710 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31711 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31712 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31713 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31714 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31715 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31716 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31717 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31718 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31719 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31720 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31721 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31722 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31723 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31724 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31725 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31726 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31727 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31728 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31729 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31730 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31731 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31732 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31733 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31734 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31735 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31736 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31737 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31738 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31739 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31740 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31741 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31742 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31743 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31744 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31745 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31746 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31747 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31748 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31749 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31750 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31751 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31752 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31753 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31754 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31755 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31756 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31757 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31758 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31759 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31760 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31761 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31762 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31763 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31764 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31765 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31766 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31767 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31768 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31769 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31770 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31771 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31772 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31773 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31774 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31775 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31776 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31777 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31778 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31779 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31780 - ||  || 15 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31781 - ||  || 17 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31782 - ||  || 21 mai 1999 ||  || , 
|-
| 31783 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31784 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31785 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31786 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31787 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31788 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31789 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31790 - ||  || 7 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31791 - ||  || 7 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31792 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31793 - ||  || 11 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31794 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31795 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31796 - ||  || 12 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31797 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31798 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31799 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31800 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-